Mullan ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Mullan (* 1978), US-amerikanischer Fußballspieler
 Eimear Mullan (* 1982), irisch-britische Triathletin, siehe Eimear Nicholls
 Jamie Mullan (* 1988), englischer Fußballspieler
 John Mullan (1871–1941), australischer Politiker
 Peter Mullan (* 1959), schottischer Schauspieler
 Ross Mullan (* 1967), britisch-kanadischer Schauspieler
 William Mullan (1928–2018), schottischer Fußballschiedsrichter

Mullan bezeichnet außerdem:
 Mullan (Idaho), eine Stadt in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Mulan
 Mullen
 Mullin
 MacMullan
 McMullan